Vörös Erőd (Agra), világörökségi helyszín, a Mogul Birodalom egyik központja a 16-17. században. Az indiai Agrában található. 
Vörös Erőd (Delhi), világörökségi helyszín, a Mogul Birodalom egyik központja a 17-18. században. Az indiai Delhiben található.